2 miejscowości w Polsce:
 Konieczki – wieś w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Panki
 Konieczki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Ełk

Części miejscowości:
 Konieczki – osiedle Ełku w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Ełk